é uma personagem fictícia da série de jogos Touhou Project.

Sub-chefe do quinto estágio do Imperishable Night e personagem jogável no Phantasmagoria of Flower View, Tewi é um coelha youkai com o poder de trazer boa sorte para os seres humanos, muitas vezes levando os perdidos para fora ou através da floresta de bambu próxima de Eientei, onde ela também atua como líder dos coelhos terráqueos. Também é conhecida por ter uma personalidade brincalhona e muitas vezes enganosa.

Segundo os jogos, sua sorte é equivalente a de quarenta trevos de quatro folhas.

Ligações externas 

Personagens de jogos eletrónicos